Aït Mzal kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Mzal (stamområde), Souss-Massa-Draâ, 
 Aït Mzal (ort), Souss-Massa-Draâ, 

Robotskapade Marockoförgreningar